Sveta Marija na Krasu je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu grada Umaga, Istarska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 293 stanovnika te 90 obiteljskih kućanstava.
Prema popisu stanovništva 2011. godine naselje je imalo 341 stanovnika.

U 1857., 1869. i 1921. podaci su sadržani u naselju Kaštel (grad Buje), kao i dio podataka u 1880. Do 1991. iskazuje se pod imenom Marija na Krasu. Kao naselje iskazuje se od 1931. U 2001. izdvojio se nenaseljeni dio naselja iz kojega je formirano novo istoimeno naselje Sveta Marija na Krasu koje je pripalo gradu Buje.

Izvori

Naselja u Istarskoj županiji